Tua per la vita, film diretto da Ugo De Simone (1917)
Tua per la vita, film diretto da Sergio Grieco (1955)